Hevossaari est un toponyme courant en finnois qui peut désigner, entre-autres: 

 Hevossaari, île à Kotka
  Hevossaari, île à Oulu
  Hevossaari, quartier d'Heinola et île du lac Ruotsalainen
  Hevossaari, île du lac Vuohijärvi à Kouvola